Nowa Huta peut désigner en Pologne :
 Nowa Huta, quartier de Cracovie
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowa Huta, village du powiat de Gostynin
 Nowa Huta, village du powiat de Żyrardów
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowa Huta, village 
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Nowa Huta, village 
dans la voïvodie de Poméranie
 Nowa Huta, village 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowa Huta, village 
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Nowa Huta, village de la gmina de Bieliny
 Nowa Huta, village de la gmina de Raków